Pasada kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Pulau Dagasuli, ö, Maluku Utara,

Italien 

 Posada, Sardinien, kommun, Sardinien, Provincia di Nuoro, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar